

Patronyme 

 José Manuel Esnal (1950- ), entraineur de football espagnol ;
 Martial Esnal (1974- ), joueur français de hockey sur glace.

Homonymie de patronyme